На Евровидение 2008 Израиль представил певец Боаз Мауда с песней Ke’ilo kan.
Израиль занял 9 место с 124 баллами в финале, а в первом полуфинале конкурса 5 место с 104 баллами.

Национальный отбор 
IBA провёл опрос среди зрителей «Кохав Нолад» (музыкальное телешоу), в нём зрителям предлагается выбрать лучших участников шоу из 25 участников 5 сезонов «Кохав Нолад». Этот опрос не является официальным.

IBA и Channel 2 назначили национальный отбор на 25, 26 февраля, на котором Боаз Мауда исполнил 5 песен разных авторов, выбранных из 450 заявок. Выиграла песня Даны Интернейшенл (композитор, поэт) и Шай Керема (поэт).

Исполнитель 
Боаз Мауда − израильский певец, победитель в пятом сезоне шоу «Кохав Нолад», израильской версии передачи «Pop Idol», представлял Израиль на Евровидение 2008, где занял 9-е место.

Боаз родился и вырос в мошаве Эльяким, где живет до сих пор с родителями и двумя братьями. Он младший сын у своей матери, которая стала инвалидом в результате родов Боаза. Семья Боаза происходит из йеменских евреев.

Выступление 
Боаз выступил под номером 2 в первом полуфинале и под номером 7 в финале.
Вместе с ним также выступили:
 Адам Йосеф
 Ариэль Зохар
 Эран Мазор Нехт
 Лиор Ашкенази
 Зак Эшель

Голосование 
В финале Евровидения-2008 больше всего баллов (10) Израиль получил от .

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2008»